De la Court is een achternaam, en kan verwijzen naar: 

 Pieter de la Court (1618 - 1685), Nederlands koopman, schrijver en politicus
 Petronella de la Court (1624 - 1707), Amsterdams kunstverzamelaar
 Paulus Emanuel Anthony de la Court (1760 - 1848), Nederlands politicus

Niet-personen:
 De la Court (geslacht)
 Pieter de la Courtgebouw van de Universiteit Leiden
 De la Court-Prijs (van de KNAW)
 Pieter de la Court-Prijs (van de Universiteit Leiden) 

Achternaam